Kreut ist der Name folgender Ortschaften:

 Kreut (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Kreut (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Kreut (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kreut (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Kreut (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kreut (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kreut (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Kreut (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kreut (Oberhausen), Ortsteil der Gemeinde Oberhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Kreut (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kreut (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kreut (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kreut (Schlehdorf), Ortsteil der Gemeinde Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kreut (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kreut (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kreut (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Kreut (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft in der Gemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Greut
 Kreuth (Begriffsklärung)